Gamla rådhuset kan avse:
Gamla Rådhuset, Eskilstuna
Gamla rådhuset, Jönköping
Gamla rådhuset, Ronneby
Gamla rådhuset, Skövde
Gamla rådhuset, Ystad